Millery puede referirse a:

 Millery, comuna de Côte-d'Or.
 Millery, comuna de Meurthe y Mosela.
 Millery, comuna de Ródano.